Mandala – motyw artystyczny występujący głównie w sztuce religii dharmicznych.
 Mandala – teoria opisująca schemat rozkładu sił politycznych w państwach historycznych Azji Południowo-Wschodniej.
 Mandala – grupa teatralna założona przez Katarzynę Deszcz i Andrzeja Sadowskiego
Mandala Airlines – indonezyjska linia lotnicza
Mandala – album kwintetu Algorhythm
Mandala – wieś (desa) w kecamatanie Kelumpang Hilir, w kabupatenie Kotabaru w prowincji Borneo Południowe w Indonezji
Stadion Mandala Krida – wielofunkcyjny stadion w Yogyakarcie, w Indonezji